{{Сингл
| Название     = Rock This Country!
| Обложка      =
| Исполнитель  = Шанайи Твейн
| Альбом       = Come On Over
| Дата выпуска = 10 января 2000
| Формат       = {{flatlist|
 CD-сингл
 [[Сингл#Виниловые|7]]
}}
| Дата записи  = 1997
| Жанр         = кантри-рок
| Композитор   = 
| Длительность = 3:59
| Лейблы       = Mercury Nashville
| Продюсер     = 
| Авторы песни = Роберт Джон «Матт» Ланг, Шанайя Твейн
| Предыдущий   = Come on Over
| Пред_год     = 1999
| Год          = 2000
| Следующий    = I’m Holdin' On to Love (To Save My Life)
| След_год     = 2000
| Ещё          = 
}}

«Rock This Country!» — песня канадской певицы Шанайи Твейн, одиннадцатый сингл с её третьего студийного альбома Come On Over (1997). Сингл достиг третьего места в кантри-чарте Канады.

 История 
Песня вышла 10 января 2000 года. Сингл был успешным, он достиг позиции № 3 в Канадском кантри-чарте, и был в лучшей тридцатке в американском в Billboard Hot Country Songs (США).
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Billboard.
Различные политики использовали эту песню в качестве основной темы для своих политических кампаний, например, Нобелевский лауреат и вице-президент США Ал ГорShania Twain facts  в 2000 году и Госсекретарь США Хиллари Клинтон в 2008 годуХиллари Клинтон составит собственный музыкальный чарт. lenta.ru.

 Официальные версии 
 Album Version (4:23)
 Radio Edit (3:59)
 Live from Still the One: Live from Vegas'' (3:07)

Чарты и сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1999 года
Песни Шанайи Твейн
Кантри-песни
Синглы Mercury Records
Песни 1997 года
Песни, спродюсированные Робертом Джоном Лангом